Драфт НБА 1990 года прошёл 27 июня 1990 года в Нью-Йорке в «Фелт Форум». Под первым номером «Нью-Джерси Нетс» выбрал Деррика Коулмана. Одним из лучших представителей этого драфта является член Зала славы баскетбола (с 2013 года) Гэри Пэйтон. Он девять раз участвовал в Матче всех звёзд, получил награду Лучшему оборонительному игроку в 1996 году, стал чемпионом НБА в 2006 году, а также установил много статистических рекордов за время своего пребывания в ныне несуществующей команде «Сиэтл Суперсоникс».

В общей сложности 52 из 54 игроков этого драфта сыграли как минимум один матч в НБА. Шесть игроков участвовали в Матче всех звёзд. Одним из игроков, который, согласно прогнозам СМИ и аналитиков, должен был быть выбран под высоким номером драфта, возможно даже под первым, был Хэнк Гатерс из университета Лойола-Мэримаунт, который умер в марте 1990 года от болезни сердца во время игры.

Драфт

Известные игроки не выбранные на драфте

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Драфт НБА 1990 года

Драфты НБА
НБА в сезоне 1990/1991
События 27 июня
Июнь 1990 года
Списки Национальной баскетбольной ассоциации